De Alpha Ethniki 2005/06 was het 47ste seizoen van de hoogste voetbaldivisie in Griekenland. De competitie werd gespeeld van 27 augustus 2005 tot 14 mei 2006. Olympiakos werd kampioen. Het was het laatste seizoen van de Alpha Ethniki, na dit seizoen werd de competitie hervormd en vanaf 2006/07 ging de Super League van start.

Eindstand 

 (1): PAOK werd door de UEFA uitgesloten voor de UEFA Cup 
 (2): Akratitos degradeerde vrijwillig naar de Delta Ethniki (vierde klasse)

Topscorers

Kampioen

Externe links
 RSSSF

Griekse voetbalseizoen
Competitievoetbal 2005/06